Juli Bas, orador romà amic de Sèneca el Vell
 Juli Bas, metge romà amic de Sexti Níger
 Gai Juli Bas, governador a Bitínia l'any 100 dC
 Gai Juli Quadrat Bas, cònsol sufecte l'any 105 dC, fill de l'anterior
 Gai Juli Bas, cònsol sufecte l'any 139 dC, fill de l'anterior
 Gai Juli Bas, campió als Jocs Olímpics de l'any 177 dC